Tjeckoslovakiens fotbollslandslag kan avse
 Tjeckoslovakiens herrlandslag i fotboll
 Tjeckoslovakiens damlandslag i fotboll